Hadí vrch může být:

 Hadí vrch – přírodní rezervace u obce Staré Město pod Landštejnem v okrese Jindřichův Hradec
 Hadí vrch (Šumava) (1025 m) – vrchol na Šumavě
 Hadí vrch (Jeseníky) (476 m) – vrchol v Hrubém Jeseníku
 Hadí vrch (Křivoklátská vrchovina) (547 m) – vrchol v Křivoklátské vrchovině

Podobné názvy 
 Hadí kopec – vrchol a přírodní památka u obce Krásný Les v okrese Liberec
 Hadí kopec (Opavská pahorkatina) – vrchol u obce Chlebičov v okrese Opava